Colonia tedesca
 Impero coloniale tedesco
 Colonia tedesca (Haifa)